Томас Фёрниволл (; умер до 18 апреля 1332) — английский аристократ, 1-й барон Фёрниволл с 1295 года.

Биография 
Томас был сыном сэра Томаса Фёрниволла и унаследовал семейные владения после смерти отца в 1291 году. Он участвовал в войнах с Шотландией — в частности, сражался при Фолкерке в 1298 году. 24 июня 1295 года Фёрниволла впервые вызвали в парламент как лорда. Это событие считается началом истории баронии Фёрниволл.

Сэр Томас был женат дважды. Его первой супругой стала Джоан ле Диспенсер, дочь Хью ле Диспенсера и Алины Бассет, второй — Элизабет де Монфор, дочь сэра Пирса де Монфора и Элизабет де ла Мар. Второй брак был заключён без разрешения короля, так что Фёрниволлу пришлось заплатить 200 фунтов штрафа. Первая жена родила сына Томаса (2-го барона Фёрниволл) и дочерей Кэтрин (жену Уильяма Твенга, 2-го барона Твенга) и Элеанору (жену Пирса де Моли, 2-го барона Моли). У Томаса был и ещё один сын, Уильям.

Предки 

</center>

Примечания

Литература 
 
 

Бароны Фёрниволл
Бароны Англии XIII века
Бароны Англии XIV века
Участники битвы при Фолкерке (1298)